Иуа Абасович Кого́ния (; , Кутол, Очамчирский район — 15 июня 1928, Сухум) — абхазский советский поэт.

Биография 
Родился а в Кутоле, Очамчирского района Абхазии в крестьянской семье.

В 1919 году поступил в Сухумскую учительскую семинарию, в 1925 году — в Московский институт журналистики.

Скончался 15 июня 1928 года в Сухуми.

Творчество 
Начал печатать свои стихи в 1920 году в газете «Апсны».

В 1925 году опубликовал отдельной книгой ряд поэм, получивших широкую популярность: «Зосхан Ачба и сыновья Беслана Жанаа» (1924), «Навей и Мзауч», «Хмыдж-охотник», «Абатаа Беслан».

В 1933 году изданные отдельным томом поэмы со стихами составили второе издание, опубликованное уже после смерти поэта. Наиболее полное издание произведений Когонии было осуществлено лишь в 1956 году. Многие произведения поэта вошли в хрестоматии и учебники по абхазской литературе.

Образность произведений писателя опирается на фольклорную поэтику: из народного эпоса поэт черпал не только оптимистические и героические мотивы, но также и темы трагических судеб абхазских крестьян до революции.

Библиография 
 Ажәеинраалақуеи апоемақуеи, Аҟуа, 1969; в рус. пер. — [Стихотворения], в кн.: Антология абхазской поэзии, М., 1958.

Память 
 Бульвар Когониа в Сухуме.

Примечания

Ссылки 
 Когониа Иуа Абасович, абхазский поэт
 

Родившиеся в Кутоле
Поэты Абхазии